

Cinema 
La maschera dall'occhio di vetro (Rinaldo Rinaldini) – film del 1927 diretto da Max Obal

Letteratura 
Rinaldo Rinaldini – romanzo di Christian August Vulpius del 1798

Persone 
Aristide Rinaldini – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Carlo Rinaldini – matematico e filosofo italiano
Crescenzio Rinaldini – vescovo cattolico italiano
Emiliano Rinaldini – partigiano italiano
Gianni Rinaldini – sindacalista italiano